__БЕЗКН__

Insectiphillia (Инсектифилија — „инсектољупци”) је неважећи кладус плацентални сисара који се више не користи у научној класификацији. Овај кладус је био уврштен као дио кладуса Laurasiatheria, и обухватао је редове Chiroptera и Eulipotyphla. Стручни назив за чланове овог кладуса сисара је инсектифили.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе кладуса Insectiphillia.

Види још 
 Eulipotyphla
 Lipotyphla
 Бубоједи

Референце 

Неважећи таксони за сисаре